Йетти Парл (;  — ) — популярная в 40-50-е гг. нидерландская певица, одна из двух представительниц Нидерландов на конкурсе песни Евровидение 1956.

Биография 
Родилась 27 мая 1921 года в Амстердаме в семье кинематографиста Джо Парла (). Во время Второй мировой войны в силу еврейского происхождения была вынуждена бежать из оккупированных Гитлером Нидерландов в Лондон. Там она выступает на «Radio Oranje» (радиостанции голландского правительства в изгнании). Этот факт её биографии был показан в одной из серий документального британского телесериала «The World at War». По возвращении на родину Йетти активно выступает на радио.

В 1956 году Йетти Парл приняла участие на первом конкурсе песни Евровидение, транслировавшимся тогда по радио. На конкурсе ею была исполнена песня «De vogels van Holland» (). Вместе с ней Нидерланды также представляла Корри Броккен (победительница конкурса 1957 года). По решению жюри, ни та, ни другая победительницами конкурса не стали.

Участие певицы на Евровидение можно смело назвать «рекордным». Исполнительница стала самой первой из когда-либо выступавших участников Евровидения, самой первой участницей от своей страны, а к концу жизни была одной из старейших участников этого конкурса.

Была замужем за художником Сэсом Бантзингером (Cees Bantzinger, 1914—1985). Имела дочь (Anne-Rose Bantzinger).

Скончалась 22 августа 2013 года.

Примечания

Ссылки 
 Страница на iMDb 

Участники «Евровидения-1956»
Представители Нидерландов на «Евровидении»